Port Washington (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Port Washington (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Port Washington (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Port Washington North, població dels Estats Units a l'estat de Nova York